Lindby kan syfta på:

Personer
 Hedvig Lindby (1876–1958), en svensk skådespelerska

Geografi
 Lindby, Adelsö – en by på Adelsö
 Lindby, Borgholms kommun – en småort i Borgholms kommun
 Lindby, Skurups kommun – en småort i Skurups kommun